2 gminy w Niemczech:
 Nindorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Nindorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Zobacz też 
 Niendorf